Bernard Lagrange, né le , est un chercheur écologiste français indépendant. Il naît à Saint-Germain-en-Laye de Georges Lagrange, un espérantiste. Appelé sous les drapeaux en 1975 il s'insoumet, et, étant clandestin, il travaille pour l'APRE (Agence de Presse pour la Réhabilitation Écologique) et la revue « Pollution Non » tous deux dirigés par Jean-Luc Burgunder à Montargis. C'est dans ce contexte que Bernard Lagrange va mener une grande enquête d'investigation sur la production de biométhane, c'est-à-dire de méthane produit par la fermentation anaéorobie de matières organiques (fumiers, lisiers, etc. ). Cette enquête aboutira à la publication d'un ouvrage publié en 1979 aux éditions Edisud sous le titre « Biométhane » qui reste une référence dans ce domaine. Après avoir participé dans les années 1980 et 90 à divers projets alternatifs écologiques dans le Lot et dans les Landes, il s'est actuellement engagé dans un projet autour des énergies alternatives en Loire-Atlantique.

Bibliographie 

 Biométhane, Edisud/énergies alternatives, collection « Technologies douces », 1979. 2 tomes : 
 1. une alternative crédible,  1
 Ce premier tome sur le biométhane présente successivement la matière organique comme source d'énergie, les systèmes intégrés, la géopolitique du biométhane et les bioconversions comme technologie appropriée. 
 2. principes. techniques utilisations,   2
 Ce deuxième tome sur le biométhane présente la fermentation méthanogène, la digestion en continu comme moyen d'épuration, la digestion en discontinu et la production de biométhane, le gaz et ses applications, l'utilisation des effluents de la digestion.

Naissance en avril 1955
Naissance à Saint-Germain-en-Laye
Écologue français
Écologiste français
Naissance en Seine-et-Oise